Battaglione d'assalto (Unternehmen Michael) – film del 1937 diretto da Karl Ritter
 Battaglione d'assalto (Marchbataillon) – romanzo di Sven Hassel